A Rede BrasNET foi uma rede brasileira de Internet Relay Chat (IRC).

História 

A Rede BrasNET foi criada em 1997. Teve seu domínio como BrasNET.org. Além do acesso ao IRC a rede proporcionava ao usuário uma conta de e-mail para cada registro.

Contou com parcerias de grandes empresas como: Telemar, BrasilTelecom, Unisys e Mandic. Chegou a ser classificada como a 5º maior rede de IRC do mundo.

Encerramento 
A BrasNET encerrou suas atividades em maio de 2007.  

O fundador Mauritz relata o fim da rede em blog como ultimo post na página oficial.

Ligações externas 

 Página oficial da rede BrasNET

IRC